Piombino — comuna italiana da Toscana
 Piombino Dese — comuna italiana do Vêneto
 Principado de Luca e Piombino
 Principado de Piombino

Desambiguações de topônimos